Генна́дий Ко́лосов: Колосов, Геннадий Владимирович (род. 1956) — советский легкоатлет-копьеметатель.
 Колосов, Геннадий Фёдорович (род. 1956) — советский и российский футбольный вратарь, тренер.